Galagania fagrantissima är en flockblommig växtart som beskrevs av Vladimir Ippolitovich Lipsky. Galagania fagrantissima ingår i släktet Galagania och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
fagrantissima